Molnár Judit
 Molnár Judit (?) operaénekes
 Molnár Judit (1971) színész (Família Kft.)
 Molnár Judit (1985) labdarúgó

hasonló nevűek
 V. Molnár Judit (?) operaénekes (szoprán)